Roberto Reinaldo Cáceres González (1921–2019) – argentyński duchowny katolicki, biskup
 Roberto González Nieves (ur. 1950) − amerykański duchowny katolicki, arcybiskup
 Roberto González (ur. 1974) – argentyński piłkarz
 Roberto González (ur. 1976) – chilijski piłkarz
 Roberto González (ur. 1976) – meksykański kierowca wyścigowy
 Roberto González (ur. 1994) – panamski kolarz
 Roberto González (ur. 2001) – hiszpański piłkarz